O Deportes Linares é um clube de futebol do Chile, localizado na cidade de Linares. 

Foi fundado no 19 de novembro de 1955, depois da fusão de outros clubes locais.

História 
No salão de reunião do Conselho Local de Esportes de Linares, Carlos Aburman juntou o presidente da associação de futebol local, Emilio Fuente, convidaram as diretorias dos clubes de futebol Arturo Prat, Español e Olimpia para estudar e concretar a fusão dos três clubes e assim formar um clube profissional que representasse a cidade para competir na 2ª Divisão do futebol chileno. A reunião foi no dia 19 de novembro de 1955.

Vários nomes foram sugeridos para batizar o novo clube, como: "Unión Linares", "Provincial Linares", "Linares Unido", "General Ibáñez". No fim, Luis Pereira, representante do Arturo Prat, propôs o nome Lister Rossel, nome de um médico pediatra linarense, esportista, delegado do futebol amador chileno e também da federação chilena. As cores do novo clube foram uma mistura dos 3 clubes que formaram a nova agremiação: branco, vermelho e azul.

Em 1956 começou sua atividade na sua associação de futebol local. Depois de trazer reforços extrangeiros e formar uma seleção de jogadores da cidade,em 1957 é autorizado pela ACF para estrear no torneio da 2ª Divisão, sendo rebaixado nesse mesmo ano a sua associação de origem. Em 1958 entrou no Campeonato Regional de Concepción, conseguindo uma boa campanha, o que motivou o clube a pedir de novo uma vaga ao Acesso, que foi aceito. Voltou a 2ª Divisão em 1961.

Em 1964 esteve a ponto de subir para a 1ª Divisão, ficando em segundo na tabela, separado por 4 pontos do líder e promovido O'Higgins. Mas foi em 1968 que teve sua melhor chance de subir para a divisão de honra do futebol chileno, ficou em primeiro na tabela de classificação e entrou no grupo de promoção. Nesse grupo terminou no quarto lugar, deixando escapar mais uma vez a chance de subir ao topo do futebol chileno.

A partir de 1974, depois de uma reunião com várias autoridades locais na Municipalidade de Linares resolveu mudar o nome do Lister Rossel para Club de Deportes Linares, já que o novo nome representava melhor a cidade e os arredores. Naquela época a ACF (Asociación Central de Fútbol) recomendava usar o nome das províncias para batizar os clubes esportivos.

No ano de 1979 terminou em último no campeonato da 2ª Divisão, mas não foi rebaixado, já que naquele ano estenderam as vagas na 2ª Divisão.

Depois de uma péssima campanha no ano de 1991 na 2ª Divisão, o Deportes Linares é rebaixado para a 3ª Divisão junto com o Cobreandino, Lozapenco e Deportes Ovalle. Em 1992 o clube muda seu nome para Club Deportivo y Social Frutilinares. Depois de três temporadas na 3ª Divisão, consegue o título da divisão e volta para a 2ª Divisão.

Passou anos fazendo campanhas medianas, com pouquíssimas chances de subir para a Primeira. Até que em 2001 o clube cai novamente para a 3ª Divisão. 

Durante os anos seguintes na 3ª Divisão, o clube passou por várias dificuldades econômicas. No dia 27 de fevereiro de 2006 o clube passou a se chamar por Club Deportivo Linares Unido, como uma forma de conseguir ganhar a torcida local.

A temporada 2008 foi negativa para o Linares Unido. Não conseguiu a vaga nos play-offs de promoção e teve que disputar o grupo de permanência, que definia quem permanencia na 3ª Divisão, os últimos eram rebaixados a recém-criada Terceira Divisão B  do Chile(versão reeditada da antiga Quarta Divisão chilena) ou voltariam para suas associações de origem. Linares Unido foi mal e teve um rendimento irregular no grupo e foi rebaixado para a Terceira Divisão B do Chile, apesar que em 2009, com a desistência do Universidad Arturo Prat da 3ª Divisão ficou um lugar vago, então realizaram uma liga com 4 aspirantes a vaga. A liga foi ganha pelo Linares Unido em uma disputa de pênaltis, mantendo-se na 3ª Divisão.
  
Em 2010, o clube faz novamente uma campanha irregular, finalizando a Primeira Fase na sexta posição com 15 pontos, o que significou ficar fora da briga pelo acesso e consequentemente lutar por sua permanência na 3ª Divisão. Termina a liga contra o rebaixamento na última posição, obrigando o Linares Unido a jogar um jogo de permanência na divisão com o Deportes Quilicura, onde perdeu por 3-1 como local e ganhou de 3-1 como visitantes, mas perdendo na prorrogação por 2-0. Com isso, o Linares Unido foi rebaixado para a Terceira Divisão B do Chile.

Com o rebaixamento, o clube volta com seu antigo nome de Deportes Linares. No dia 15 de outubro de 2011 volta a 3ª Divisão depois de se sagrar campeão da Terceira Divisão B do Chile.

Participação nas divisões 
Temporadas na 2ª: 39 (1957, 1961-1991, 1995-2001)
Temporadas na 3ª: 13 (1992-1994, 2002-2010, 2012- )
Temporadas na 4ª: 1 (2011)

Títulos

Nacionais 
  Campeonato Chileno 3ª Divisão (1): 1994
  Campeonato Chileno 4ª Divisão (1): 2011

Ligações externas

 
Linares